Юлиан Иванович Панкевич (Панькевич) (псевдоним — Простен Добромыслов, ; ) — украинский художник, иллюстратор, литератор, общественный деятель. Видный деятель украинской культуры конца XIX — первой половины XX века.

Биография 
Сын церковного художника. При помощи графа В. Дидушицкого получил образование в Краковской школе изящных искусств, где учился у Л. Лефлёра и Ф. Цинка. Позже продолжил учёбу в художественно-промышленной школе в Вене.

Серьёзно занимался сакральной живописью, привнося в неë народный колорит, разнообразие орнаментики, бытовые детали. Высокую оценку имели в своё время его картины «Иисус Христос», «Богородица», «Сельская Мадонна».

Много сил отдавал работе над иллюстрациями к «Слову о полку Игореве», к повестям Г. Хоткевича «Каменная душа», произведениям С. Руданского. Был секретарем общества по развитию русского искусства, вместе с И. Трушем основал «Общество поклонников украинской литературы, науки и искусства». Сотрудничал с журналом «Артистичний Вістник».

Ю. Панкевич оставил заметный след в литературе и публицистике. Будучи постоянным автором уездного иллюстрированного календаря «Рогатинець», он часто печатал на его страницах стихи, сатирические куплеты, рассказы.

В многочисленных теоретических статьях Ю. Панкевич ориентировал читателей, а особенно будущих художников, на развитие национального народного искусства.

С 1932 г. работал в Государственном музее изобразительного искусства в Харькове.

Страдая от серьёзного нервного заболевания, под впечатлением начавшихся репрессий, совершил самоубийство.

Избранные картины 
 «Пейзаж со скалами в Бубнице»,
 «Теребовлянский замок»,
 «Возвращение с ярмарки» (1885),
 «На сельской площади» (1891),
 «Рыбаки над Прутом» (1893),
 «Б. Хмельницкий призывает казаков к восстанию» (1896),
 «Тарасово горе» (1903),
 «Подольский пейзаж»,
 «Днепр».

Примечания

Ссылки 
  З нагоди 150-річчя видатного українського маляра Юліана Панькевича

Художники Украины
Художники Австро-Венгрии
Художники-пейзажисты Украины
Художники-портретисты Австро-Венгрии
Художники-портретисты Украины
Художники XX века
Художники XIX века
Украинские писатели XIX века
Украинские писатели XX века
Публицисты Украины
Художники-иллюстраторы Украины